Склад збірної Туреччини на чемпіонаті Європи 2008

Докладніше...Туреччина
Туреччина 2008
2008 у Туреччині